Найкращий захисний гравець НБА () — щорічна нагорода Національної баскетбольної асоціації (НБА), яка вручається гравцю, що найкраще проявив себе в захисті за підсумками регулярного сезону. Нагорода вручається гравцям починаючи з сезону 1982-83. Нагороду отримує гравець, якого обирають 124 спортивних і телевізійних журналіста з США та Канади, кожен з яких складає список з трьома гравцями, яких ранжують відповідно з 1 по 3 місце. Кожен гравець, який отримав перше місце отримує 5 очок; друге місце варте 3 очок; третє місце дає лише 1 очко. Гравець, який в підсумку набирає найбільшу кількість очок, здобуває нагороду.

Переможцями цієї нагороди за історію НБА ставали 21 різний гравець. Дікембе Мутомбо та Бен Воллес вигравали нагороду по чотири рази кожен. Двайт Говард ставав лауреатом нагороди тричі поспіль, чого жоден гравець не зміг зробити. Триразовим переможцем є також Руді Гобер. Сідні Монкріф, Марк Ітон, Денніс Родман, Хакім Оладжувон, Алонзо Морнінг, Кавай Леонард ставали лауреатами нагороди двічі кожен за свою кар'єру.

Лише чотири рази за історію НБА, лауреат нагороди Найкращому захисному гравцю НБА за підсумками року не потрапляв до Першої збірної всіх зірок НБА в той самий рік: Елвін Робертсон в 1986 році, Мутомбо в 1995 році, Чендлер в 2012 році та Газоль в 2013 році - були обрані лише до Другої збірної всіх зірок НБА. Таке стало можливим через те, що найкращого захисного гравця вибирають журналісти, а збірну всіх зірок захисту - тренери в НБА.

Майкл Джордан, Девід Робінсон, Хакім Оладжувон,, Кевін Гарнетт та Янніс Адетокумбо — лише ці гравці за свою кар'єру завоювали обидві нагороди — найціннішому гравцю і найкращому захисному гравцю за підсумками сезону; Джордан, Оладжувон та Адетокумбо завоювали обидві нагороди в один сезон. У випадку Оладжувона — він виграв також нагороду Найціннішому гравцю Фіналу НБА та Чемпіонство НБА в один і той самий сезон.

Руді Гобер — єдиний гравець, який не грав у школі чи коледжі США.

Переможці

Примітки

Посилання
Основні

 
 
Додаткові

Нагороди НБА
Списки Національної баскетбольної асоціації
Списки спортсменів